Santa Maria in Turri kan syfta på:

 Santa Maria in Turri, Rione Trastevere, riven kyrkobyggnad i Rione Trastevere i Rom
 Santa Maria in Turri, Rione Borgo, riven kyrkobyggnad i Rione Borgo i Rom